Гиддинс () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1948) — американский музыкальный и кинокритик, лауреат Премии Пибоди (1990) и премии Национального круга книжных критиков (1998).
  (Эдвард Саймон Хантер Гиддинс; р. 1971) — британский крикетчик, чемпион графств в составе комманды Суррея (2002).

См. также